Austrijski kotari (njem. Politische Bezirke Österreichs) druga su razina administrativne podjele države, nakon 
saveznih država. Pored kotara, Austrija ima i statutarne gradove (njem. Statutarstädte), koji imaju istu ulogu.

Podjela 
Austrija ima 94 političkih kotara, od toga su:
 15 statutarni gradovi (njem. Statutarstädte)
 79 državnih kotara (njem. Landbezirke)

Osim toga, postoji i:
 1 politička ekspozitura, pod upravom kotara Liezena.

Kotari se dalje dijele na općine, kao najniži stupanj vlasti u Austriji. Iz organizacijskih razloga, neke općine se dalje dijele na naselja, iz katastarskih razloga na katastarske općine, iz statističkih razloga na izborne jedinice. Neki gradovi, uglavnom gradovi s vlastitim statutom, dijele se na kotare, gradske četvrti ili izborne jedinice.

Beč 

Glavni grad Beč ima položaj savezne države i statutarnoga grada. 
Administrativno je podijeljen na 23 kotara. Gradski kotari Beča nemaju isti status kao državni kotari (njem. Landbezirke), nego se smatraju gradskim četvrtima.

Grafički prikaz kotara i statutarnih gradova 
 
 LegendaPlavi tekst: Politička ekspozitura; Crvena: Statutarni gradovi;Crni tekst, bijela pozadina: Oznaka za vozila

Popis

Izvori

Vanjske poveznice 

 Politische Bezirke